Spojení písmen N a Z může mít různé významy:

NZ 
 NZ – kód ISO 3166-2 pro Nový Zéland
 notářský zápis
 Nový Zéland
 SPZ okresu Nové Zámky

nz 

 zastávka s nákladištěm

.nz 
 .nz – internetová doména nejvyššího řádu pro Nový Zéland